Noltenius ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Noltenius (1882–1955), deutscher Arzt und Bremer Politiker (DVP, BDV, FDP)
 Bettina Noltenius (* 1973), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Elisabeth Noltenius (1888–1964), deutsche Malerin und Graphikerin
 Erika Riemer-Noltenius (1939–2009), deutsche Politikerin (Die Frauen) und Frauenrechtlerin
 Ernst Christoph Nolte (Ernestvs Christophervs Noltenius; 1733–1761), evangelischer Geistlicher
 Friedrich Noltenius (1894–1936), deutscher Jagdpilot und Rassentheoretiker
 Jascha Noltenius (* 1991), deutscher Jurist, Beauftragter für auswärtige Angelegenheiten der Bahá’í-Gemeinde in Deutschland 
 Johann Arnold Noltenius (1683–1740), deutscher evangelischer Theologe, preußischer Hof- und Domprediger
 Johann Daniel Noltenius (1779–1852), deutscher Jurist, Bremer Senator und Bürgermeister
 Johann Diedrich Noltenius (1911–1979), bremischer Politiker (FDP), Senator und Bankdirektor
 Johann Rudolph Nolten (Johannes Rudolphus Noltenius; 1691–1754), evangelischer Geistlicher und zuletzt Generalsuperintendent in Stendal
 Jules Eberhard Noltenius (1908–1976), bremischer Politiker (CDU), Senator und Bürgermeister
 Ludwig Samuel Noltenius (1723–1777), deutscher evangelischer Theologe, preußischer Hof- und Domprediger
 Rainer Noltenius (* 1938), deutscher Literaturwissenschaftler und Kunsthistoriker